Каталоги The Sims 3 () — небольшие дополнения для компьютерной игры The Sims 3, которые содержат новые объекты, одежду и мебель для игры, соответствующие той или иной теме без внесения существенных изменений в игровой мир.

Каталоги

Примечания

Ссылки 
 
 

Игры для iOS
Компьютерные игры, изданные Electronic Arts
Компьютерные игры 2009 года
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры, разработанные The Sims Studio
Симуляторы жизни
Дополнения к компьютерным играм